Deze pagina toont een chronologisch en gedetailleerd overzicht van de interlands die het Noors handbalteam (vrouwen) heeft gespeeld.

Hieronder een lijst van alle officiële wedstrijden van het nationale vrouwenteam van Noorwegen.

Nationaal handbalteam